Соединённые провинции Центральной Америки (; с 22 ноября 1824 года Федеративная Республика Центральной Америки, ) —  федеративное государство, существовавшее в 1823—1840 годах, на территории Центральной Америки, состоявшее из штатов (провинций) Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рика и Лос-Альтос, созданное после выхода их из состава Мексиканской империи.

Столица Федеративной Республики Центральной Америки — Гватемала (1823 — 1834 годы), Сан-Сальвадор (1834 — 1840 годы).

История 
Конгресс, собравшийся в 1823 году, постановил образование «Соединенных Штатов Центральной Америки», состоявших из пяти штатов (государств), а именно — Гватемала, Гондурас, Сан-Сальвадор, Никарагуа и Коста-Рика. Союз был организован по образцу Северо-Американских Соединённых Штатов. В этом союзе государств происходили постоянные междоусобные войны, революции (перевороты) и бесконечный ряд пронунциаменто. В 1838 году президент Центрально-американской республики Марацан был свергнут, после последовала война между отдельными штатами (государствами), окончившаяся в 1839 году и распадением Союза на пять составных частей.

Политика 
Принятая в ноябре 1824 года конституция Соединённых Провинций Центральной Америки отменяла в федеративной республике рабство, гарантировала свободу печати, упраздняла феодальные титулы. Законодательная власть принадлежала двухпалатному парламенту; во главе федерации стоял президент.

В 1830 году президентом Соединённых Провинций был избран либерал Франсиско Морасан, проводивший активную антиклерикальную политику. Против Морасана выступили консерваторы, развязавшие гражданскую войну, что привело к распаду федеративной республики. Предпринимаемые позже попытки восстановить Соединённые Провинции Центральной Америки не имели успеха.

У либералов Соединённых Провинций были большие надежды на федеративную республику, которая разовьётся в современное демократическое государство, разбогатев на транзите товаров между Атлантическим и Тихим океанами. Это стремление нашло отражение в символах федерации: белая полоса на флаге символизировала землю между двумя океанами; герб представлял собой пять гор (по одной от каждого штата) между ними, увенчанных фригийским колпаком — символом Французской революции.

Главы государства

I триумвират (10 июля 1823 — 19 марта 1824) 
 Мануэль Хосе Арсе
 Педро Молина Флорес
 Хуан Висенте Вильякорта

II триумвират (19 марта 1824 — 26 апреля 1825) 
 Мануэль Хосе Арсе
 Антонио Ривера Кабесас
 Хосе Сесилио дель Валье

Президенты 
 Мануэль Хосе Арсе (29 апреля 1825 — 25 июня 1829).
 Хосе Франсиско Баррундиа (вр. 25 июня 1829 — 16 сентября 1830).
 Франсиско Морасан (16 сентября 1830 — 1 февраля 1839, фактический правитель с 25 июня 1829, претендент до 16 сентября 1842), убит.
 Грегорио Саласар (16 сентября 1834 — 14 февраля 1835), убит.
 Диего Вихиль (1 февраля 1839 — 31 марта 1840)

Распад союза 

Государство прекратило своё существование в ходе гражданской войны 1838—1840 годов. Распад начался с отделения от федерации Никарагуа 5 ноября 1838 года. Следом отделились Гондурас, Коста-Рика и Гватемала. Государство Лос-Альтос было разделено между Мексикой и Гватемалой. Окончательно союз распался в 1840 году, когда последний оплот Федерации — Сальвадор — 31 марта объявил решение об упразднении Центральноамериканской Федерации.

В XIX—XX веках было предпринято несколько попыток восстановить союз, но ни одна из них не стала успешной на длительный срок.
 Первая попытка в 1842 году.
 Вторая попытка в 1852 году.
 Третья попытка в 1885 г., когда 28 февраля президент Гватемалы Хусто Руфино Барриос опубликовал декрет об объединении Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, Никарагуа и Коста-Рики в единое государство и провозгласил себя верховным военным руководителем Центральной Америки. Но 2 апреля 1885 в бою под Чалчуапой в Сальвадоре он был убит, и процесс объединения Центральной Америки прекратился.
 Четвёртая в 1896—1898 годах, когда существовала Великая республика Центральной Америки — союз Гондураса, Никарагуа и Сальвадора.
 Пятая (последняя) попытка между июнем 1921 года и январём 1922.

Цвета флагов стран, образовавшихся на территории Федерации Центральной Америки, напоминают о флаге Соединённых Провинций Центральной Америки:

Примечания

Литература 
 Batres Jauregui, Antonio. La America Central ante la historia. (1821—1921). / Guatemala. — 1949
 Facio, Rodrigo Trayectoria y crisis de la Federacion Centroamericana / San Jise — 1949
 Chamorro, Pedro J. Historia de la Federacion de la America Central (1823—1840). / Madrid — 1951
 Herrarte, Alberto La union de Centroamerica, tragedia y esperanza / Guatemala, — 1955
 Humberto Montes, Arturo Morazan y la Federacion Ceentroamericana / Mexico — 1958
 Karnes L., Thomas. The Failure of Union. Central America, 1824—1960 / Chapel Hill — 1961

Ссылки 

Государства в истории Гватемалы
Исторические государства Америки
Исторические федеративные государства
История Гондураса
История Сальвадора
История Никарагуа
История Коста-Рики
История Центральной Америки